Lie To Me (en español, Miénteme) puede hacer referencia a:

 "Lie to Me / Miénteme" (2009-2011), serie de televisión;
 "Lie To Me / Miénteme" (1997), séptimo episodio de la segunda temporada de la serie de televisión estadounidense Buffy, la cazavampiros.
 «Lie to Me» (1984), canción del grupo inglés Depeche Mode publicada en el álbum Some Great Reward;
 «Lie to Me» (1995), canción del grupo Bon Jovi del álbum These Days.